Силикат железа(II) — неорганическое соединение, 
соль железа и кремнёвой кислоты с формулой FeSiO,
коричневые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал ферросилит — FeSiO с примесями Ca, Na, K, Al, Co, Ni, Mn, Ti, Cr 

 Спекание ортосиликата железа(II) со стехиометрическим количеством оксида кремния под давлением:

 Промышленное получение меди из минерала - халькопирита

Физические свойства 
Силикат железа(II) образует коричневые кристаллы двух модификаций:
 моноклинная сингония, параметры ячейки a = 0,9721 нм, b = 0,9076 нм, c = 0,5227 нм, β = 108,53°.
 ромбическая сингония, параметры ячейки a = 1,8392 нм, b = 0,9079 нм, c = 0,5236 нм.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 
 

железа
Соли железа
Соединения железа по алфавиту